Решеты́ — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области России.

География 
Расположена по обоим берегам реки Синяя, в 22 км к югу от города Остров и в 2 км к югу от волостного центра, села Крюки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 87 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)